Con il termine chiesa di San Rocco si intendono tutte le chiese cristiane sparse per il mondo, intitolate, o cointitolate, al santo francese. La lista che segue è un elenco non esaustivo dei suddetti edifici.

Belgio 
 Chiesa di San Rocco – Aarschot
 Chiesa di San Rocco – Anversa
 Chiesa di San Rocco – Blankenberge
 Chiesa di San Rocco – Bruxelles
 Chiesa di San Rocco – Courtrai
 Chiesa di San Rocco – Dison
 Chiesa di San Rocco – Halle
 Chiesa di San Rocco – Hasselt
 Chiesa di San Rocco – Hauset, frazione di Raeren
 Chiesa di San Rocco – Wandre, frazione di Liegi
 Chiesa di San Rocco – Lummen
 Chiesa di San Rocco – Pepinster
 Chiesa di San Rocco – Theux
 Chiesa di San Rocco – Thimister-Clermont
 Chiesa di San Rocco – Waasmunster
 Chiesa di San Rocco – Wellen

Canada 
 Chiesa di San Rocco – Québec

Colombia 
 Chiesa di San Rocco – Barranquilla

Francia 
 Chiesa di San Rocco – Ajaccio
 Chiesa di San Rocco – Amiens
 Chiesa di San Rocco – Ambérieu-en-Bugey
 Chiesa di San Rocco – Blyes
 Chiesa di San Rocco – Cambrai
 Chiesa di San Rocco – Domeyrat
 Chiesa di San Rocco – Gouy-Servins
 Chiesa di San Rocco – Loffre
 Chiesa di San Rocco – Nizza
 Chiesa di San Rocco – Parcieux
 Chiesa di San Rocco – Parigi
 Chiesa di San Rocco – Roncq
 Chiesa di San Rocco – Saint-Étienne

Germania 
 Chiesa di San Rocco – Altenahr
 Chiesa di San Rocco – Aquisgrana
 Chiesa di San Rocco – Bonn
 Chiesa di San Rocco – Bruch
 Chiesa di San Rocco – Colonia
 Chiesa di San Rocco – Dittelbrunn
 Chiesa di San Rocco – Düsseldorf
 Chiesa di San Rocco – Ebrach
 Chiesa di San Rocco – Egg an der Günz
 Chiesa di San Rocco – Gheldria
 Chiesa di San Rocco – Hatzenport
 Chiesa di San Rocco – Hofbieber
 Chiesa di San Rocco – Hosenfeld
 Chiesa di San Rocco – Ingelfingen
 Chiesa di Santa Maria e San Rocco – Irrel
 Chiesa di San Rocco – Jülich
 Chiesa di San Rocco – Kaiserslautern
 Chiesa di San Rocco – Kerpen
 Chiesa di San Rocco – Lohr
 Chiesa di San Rocco – Löffingen
 Chiesa di San Rocco – Magonza
 Chiesa di San Rocco – Mechernich
 Chiesa di San Rocco – Mönchengladbach
 Chiesa di San Rocco – Neuhäusel
 Chiesa di San Rocco – Orenhofen
 Chiesa di San Rocco – Overath
 Chiesa di San Rocco – Stolberg
 Chiesa di San Rocco – Weiskirchen
 Chiesa di San Rocco – Anhoven, frazione di Wegberg
 Chiesa di San Rocco –  Dalheim-Rödgen, frazione di Wegberg
 Chiesa di San Rocco – Würzburg

Grecia 
 Chiesa di San Rocco – La Canea

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di San Rocco – Atessa
 Chiesa di San Rocco – Avezzano
 Chiesa di San Rocco – Castel Frentano
 Chiesa di San Rocco – Castelli
 Chiesa di San Rocco – Guardiagrele
 Chiesa di San Rocco – Lanciano
 Chiesa di San Rocco – Mozzagrogna
 Chiesa di San Rocco – Montorio al Vomano
 Chiesa di San Rocco – Orsogna
 Chiesa di San Rocco – Ortona
 Chiesa di San Rocco – Tagliacozzo
 Chiesa di San Rocco – Pratola Peligna
 Chiesa di San Rocco – Roccamontepiano
 Chiesa di San Rocco – Sambuceto frazione di San Giovanni Teatino 
 Chiesa di San Rocco – San Valentino in Abruzzo Citeriore
 Chiesa di San Rocco – Scanno
 Chiesa di San Rocco – Tocco da Casauria
 Chiesa di San Rocco – Tornareccio
 Chiesa di San Rocco – Torrevecchia Teatina
 Chiesa di San Rocco – Vallecupa, frazione di Bomba

Basilicata 
 Chiesa di San Rocco – Baragiano
 Chiesa di San Rocco – Grottole
 Chiesa di San Rocco – Matera
 Chiesa di San Rocco – Montemurro
 Chiesa di San Rocco – Montescaglioso
 Chiesa di San Rocco – Pisticci
 Chiesa di San Rocco – Potenza
 Chiesa di San Rocco – Salandra
 Chiesa di San Rocco – Satriano di Lucania 
 Chiesa di San Nicola e San Rocco – Tolve

Calabria 
 Chiesa di Santa Maria Lauretana e San Rocco – Aprigliano frazione di Guamo
 Chiesa di San Rocco – Ardore
 Chiesa di San Rocco – Belcastro
 Chiesa di San Rocco – Bocchigliero
 Chiesa di San Rocco – Bova
 Chiesa di San Rocco – Caccuri
 Chiesa di San Rocco – Catanzaro
 Chiesa di San Rocco – Cittanova
 Chiesa di San Rocco – Cosenza
 Chiesa di San Rocco – Cutro
 Chiesa di San Rocco – Dinami
 Chiesa di San Rocco – Figline Vegliaturo
 Chiesa di San Rocco – Fiumefreddo Bruzio
 Chiesa di San Rocco – Gerocarne
 Chiesa di San Rocco – Girifalco
 Chiesa di San Rocco – Ionadi
 Chiesa di San Rocco – Laureana di Borrello, frazione di Stelletanone
 Chiesa di San Rocco – Melicuccà
 Chiesa di San Rocco – San Giovanni, frazione di Mileto
 Chiesa di San Rocco – Mormanno
 Chiesa di San Rocco – Oriolo
 Chiesa di Maria Santissima Immacolata e San Rocco – Palmi
 Chiesa di San Rocco – Papasidero
 Chiesa di San Rocco e San Francesco da Paola – Pizzo
 Chiesa di San Rocco – Placanica
 Chiesa di San Rocco – Plataci
 Chiesa di San Rocco – Armo
 Chiesa di San Rocco – Ortì, frazione di Reggio Calabria
 Chiesa di San Rocco – Rende
 Chiesa di San Rocco – Drosi, frazione di Rizziconi 
 Chiesa di San Rocco – Rosarno
 Chiesa di San Rocco – San Benedetto Ullano
 Chiesa di San Rocco – San Costantino Calabro
 Chiesa di San Rocco – San Paolo Albanese
 Chiesa di San Rocco – Sant'Andrea Apostolo dello Ionio
 Chiesa di San Rocco – Santo Stefano di Rogliano
 Chiesa di San Rocco – Cupani, frazione di Scigliano
 Chiesa di San Rocco – Scilla
 Chiesa di San Rocco – Serra San Bruno
 Chiesa di San Rocco – Stignano

Campania 
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Barano d'Ischia (NA)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Bosco, frazione di San Giovanni a Piro (SA)
 Santuario Diocesano di San Rocco – chiesa di Capriati a Volturno (CE)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Cava de' Tirreni (SA)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Cerreto Sannita (BN)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Cesinali (AV)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Faicchio (BN)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Frattamaggiore (NA)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Frigento (AV),
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Galdo Cilento (SA)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Lacco Ameno (NA)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Napoli, quartiere Piscinola
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Napoli, quartiere Ponticelli
 Chiesa di San Rocco alla Riviera di Chiaia – chiesa di Napoli
 Chiesa di San Rocco – chiesa nel borgo di Maiano in Sant'Agnello (NA)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Pietramelara (CE)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Roscigno (SA)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Saragnano frazione di Baronissi (SA)
 Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano e congrega del Rosario – chiesa di Siano (SA)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Villamaina (AV)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Guardia Sanframondi
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Salerno

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Borgo Val di Taro (PR)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Busseto (PR)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Faenza
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Parma
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Ravenna

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Aurisina (TS)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Coseano (UD)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Brazzano di Cormons (GO)
 Chiesa di San Rocco in Canale – chiesa di Campeglio di Faedis (UD)
 Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano – chiesa di Reana del Rojale (UD)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Montina di Torreano (UD)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Turriaco (GO)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Portis di Venzone (UD)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di San Rocco di Gorizia (GO)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Villesse
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Muggia

Lazio 
 Chiesa di San Sebastiano e San Rocco – chiesa di Affile
 Chiesa di San Rocco – chiesa demolita di Cerveteri
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Colonna
 Chiesa di San Rocco all'Augusteo – chiesa di Roma
 Chiesa di San Rocco a Malagrotta – chiesa di Roma
 Chiesa di San Rocco – chiesa di San Polo dei Cavalieri
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Sutri Lazio

Liguria 
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Camogli (GE)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Campomorone (GE)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Cosseria
 Chiesa di San Rocco di Vernazza – chiesa di Genova
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Recco (GE)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Urbe (SV)
 Chiesa di San Rocco e Sacro Cuore di Gesù – chiesa di Uscio (GE)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Levanto
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Moneglia
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Neirone
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Pallare
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Sassello

Lombardia 
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Adrara San Rocco (BG)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Albenza, frazione di Almenno San Bartolomeo (BG)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Albino (BG)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Asola
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Bagolino (BS)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Barzana (BG)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Bergamo, nella Città Alta
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Bergamo, in località Castagneta
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Bergamo, in località Fontana
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Bergamo, in via Broseta
 Chiesa dell'Assunzione di Maria e San Rocco – chiesa di Berlingo (BS)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Brescia
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Bianzano in (BG)
 Chiesa di San Rocco o del Lazzaretto – chiesa di Bisuschio (VA)
 Chiesetta di San Rocco – chiesa di Bulgorello (CO)
 Chiesetta di San Rocco – chiesa di Busnago (MB)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Busto Arsizio (VA)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Calcio (BG)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Capo di Ponte (BS)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Chiari (BS)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Collio (BS)
Chiesa di San Rocco – chiesa di Como
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Darfo Boario Terme
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Dello (BS)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Fiumenero (BG)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Gallarate (VA)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Gazzaniga (BG)
 Chiesa di San Rocco – detta lAncella chiesa di Isorella (BS)
 Chiesa di San Rocco  – chiesa di Leffe (BG)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Limone sul Garda (BS)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Livigno (SO)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Lodi
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Maccagno con Pino e Veddasca
 Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano – chiesa di Magenta (MI)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Melegnano
 Chiesa di San Rocco al Gentilino – chiesa di Milano
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Monza
 Chiesetta di San Rocco – chiesa di Morbegno (SO)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Offanengo (CR)
 Chiesa di San Rocco – Olmo al Brembo in (BG)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Ostiano (CR)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Pezzolo, frazione di Vilminore di Scalve (BG)
 Chiesa sussidiaria di San Rocco – chiesa di Porlezza (CO)
 Chiesa di San Rocco al Colle – chiesa di Ranica (BG)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Romano di Lombardia (BG)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Sabbioneta (MN)
 Chiesetta di San Rocco – chiesa di San Martino della Battaglia, frazione di Desenzano del Garda (BS)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di San Rocco, frazione di Cenate Sotto (BG)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di San Rocco, frazione di Colico (LC)
 Chiesetta di San Rocco – chiesa di Sergnana (BS)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di San Giorgio in Salici frazione di Sona (VR)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Tronzano Lago Maggiore (VA)
 Chiesa di San Rocco Confessore – chiesa di Vergonzana, frazione di Crema (CR)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Viadanica (BG)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Vigolo (BG)
 Chiesa di San Rocco –  detta chiesa della Purità della Beata Vergine'' a Visano (BS)
 Chiesa di San Rocco – chiesa demolita di Milano
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Parre
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Riva di Solto
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Vigevano
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Voghera
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Como

 Marche 
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Acquaviva Picena (AP)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Montecosaro (MC)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Ripatransone (AP)

 Molise 
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Carpinone (IS)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Poggio Sannita (IS)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Sant'Elia a Pianisi (CB)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Toro (CB)

 Piemonte 
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Alessandria
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Asti
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Canale (CN)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Carmagnola (TO)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Castagnole Piemonte (TO)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Cereseto Monferrato (AL)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Cercenasco (TO)
 Chiesa dei Santi Bernardino e Rocco – chiesa di Chieri (TO)
 Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano – chiesa di Cumiana (TO)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Fontanetto Po (VC)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Giaveno (TO)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Solcio di Lesa (NO)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Miasino (NO)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Moretta (CN)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Mosetti, frazione di Chieri (TO)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Sant'Ambrogio di Torino (TO)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Settimo Torinese (TO)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Torino (TO)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Verbania
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Cuneo
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Mongrando
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Montalto Dora

 Puglia 
 Chiesa del Preziosissimo Sangue in San Rocco – chiesa di Bari
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Ceglie Messapica (BR)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Conversano (BA)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Foggia
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Gioia del Colle (BA)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Grumo Appula (BA)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Locorotondo (BA)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Palagiano (TA)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Palo del Colle (BA)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Ruvo di Puglia (BA)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Turi (BA)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Valenzano (BA)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Casamassima (BA)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Trani

 Sardegna 
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Bortigiadas
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Cagliari
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Collinas

 Sicilia 
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Acireale (CT)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Alì Terme (ME)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Burgio (AG)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Butera (CL)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Calderà di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Capaci (PA)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Gela (CL)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Grotte (AG)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Linguaglossa (CT)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Motta d'Affermo (ME)
 Chiesa di San Rocco – chiesa sconsacrata di Ragusa
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Savoca (ME)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Scordia (CT)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Trappeto, frazione di San Giovanni La Punta (CT)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Milazzo (ME)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Palermo
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Piazza Armerina
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Ragusa

 Toscana 
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Altopascio (LU)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Asciano, frazione di San Giuliano Terme (PI)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Buti
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Marina di Grosseto (GR)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Massa
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Pisa
 Chiesa di Santa Maria Assunta in San Rocco – chiesa di Pistoia
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Pitigliano (GR)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Portoferraio (LI)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Procchio, frazione di Marciana (LI)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Rio Marina (LI)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Sansepolcro (AR)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Rocca Sigillina, frazione di Filattiera (MC)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Sorano (GR)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Larciano
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Massa Marittima
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Porto Ercole
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Santa Croce sull'Arno
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Santa Fiora

 Trentino-Alto Adige 
 Chiesa dei Santi Antonio di Padova e Rocco – chiesa di Albiano
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Bleggio Superiore
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Brentonico
 Chiesa di San Rocco nuova – chiesa di Campi, frazione di Riva del Garda
 Chiesa di San Rocco vecchia – chiesa di Campi, frazione di Riva del Garda
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Cles
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Miola, frazione di Baselga di Piné
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Riva del Garda
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Caldes
 Chiesa di San Rocco - chiesa di Caneve, frazione di Arco
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Canezza, frazione di Pergine Valsugana
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Castello Tesino
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Cembra
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Ceola, frazione di Giovo
 Chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco – chiesa di Condino, frazione di Borgo Chiese 
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Covelo, frazione di Cimone
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Folaso, frazione di Isera 
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Gabbiolo, frazione di Trento
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Mori
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Nave San Rocco, frazione di Terre d'Adige
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Peio
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Pergine Valsugana
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Rovereto
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Tuenetto, frazione di Predaia
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Vattaro
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Volano
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Fiavé
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Nago-Torbole
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Tesero

 Umbria 
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Baschi
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Bastia Umbra
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Calvi dell'Umbria (frazione di Colletarocco)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Cantiano (frazione di San Rocco)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Costacciaro
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Ferentillo (frazione di Gabbio)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Foligno (frazione di Barri)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Gualdo Cattaneo (frazione Ponte di Ferro)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Gualdo Tadino
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Gubbio (frazione di Cipolleto)
 Chiesa dei Santi Antonio e Rocco – chiesa di Magione (frazione di Antria)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Montecchio (frazione di Tenaglie)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Montefalco (frazione di Aggelli)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Orvieto (frazione di Sugano)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Orvieto (capoluogo)
 Chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco – chiesa di Paciano (frazione di San Sebastiano)
 Chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco – chiesa di Perugia
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Preci (frazione di Roccanolfi)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di San Gemini (frazione di Collepizzuto)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Preci (frazione di Case Sparse)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Sellano (frazione di Casale)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Spoleto (frazione di Beroide)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Spoleto (capoluogo)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Stroncone
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Terni (frazione di Collestatte)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Torgiano (frazione di Miralduolo)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Vallo di Nera

 Valle d'Aosta 
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Lillianes

 Veneto 
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Belluno
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Calto (RO)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Caprino Veronese (VR)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Celat
 Chiesa dei Santi Rocco e Domenico – chiesa di Conegliano (TV)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Costa di Rovigo (RO)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Dolo (VE)
 Chiesa di San Rocco  – chiesa di Lendinara (RO)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Mestre (VE)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Pinidello (TV)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Verona in località Castiglione (VR)
 Chiesa di San Rocchetto – chiesa di Verona in località Quinzano (VR)
 Chiesa di San Rocco – chiesa scomparsa di Rovigo
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Schio (VI)
 Chiesa dei Santi Pietro e Rocco – chiesa di Tezze sul Brenta (VI)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Venezia
 Chiesa di San Rocco – chiesa nei pressi di Verona
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Vicenza
 Chiesetta di San Rocco – chiesa di Villafranca di Verona (VR)
 Chiesetta di San Rocco – chiesa di Bussolengo (VR)
 Chiesa di San Rocco – nuova chiesa di Valliera, frazione di Adria
 Chiesa di San Rocco della Valiera – antica chiesa di Valliera, frazione di Adria

 Malta 
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Balzan

 Portogallo 
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Angra do Heroísmo
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Funchal
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Lisbona
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Ponta Delgada
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Santana
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Santa Cruz das Flores
 Chiesa di San Rocco – chiesa di São Roque do Pico
 Chiesa di San Rocco – chiesa di São João da Madeira.

 Slovenia 
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Bisterza nel villaggio di Mala Bukovica;
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Bisterza nel villaggio di Račice;
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Bloke
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Brežice
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Capodistria
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Caporetto
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Circonio
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Črnomelj
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Dolenjske Toplice
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Erpelle-Cosina
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Ivančna Gorica
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Isola d'Istria
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Kočevje
 Chiesa dei Santi Fabiano, Sebastiano e Rocco – chiesa di Kranj
 Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano – chiesa di Ljutomer
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Loška Dolina
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Lubiana
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Metlika
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Mokronog-Trebelno
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Pirano
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Postumia
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Ptuj
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Ribnica
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Rogatec
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Semič
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Šentjernej
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Sevnica
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Slovenj Gradec
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Šmarje pri Jelšah
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Velike Lašče
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Žužemberk.

 Spagna 
 Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano – chiesa di Alcoi
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Almansa
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Almería
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Almendralejo
 Chiesa di San Rocco de Meicende – chiesa di Arteixo
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Atajate
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Badajoz
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Barakaldo
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Benicull de Xúquer
 Chiesa della Assunzione di Nostra Signora e San Rocco – chiesa di Cordova
 Chiesa di San Giuseppe e San Rocco – chiesa di Cordova
 Chiesa di San Pio X e San Rocco – chiesa di La Coruna
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Cudillero
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Hellín
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Firgas
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Fuentes de Ayódar
 Chiesa di Nostra Signora di Belen e San Rocco – chiesa di Jaén
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Las Cabezas de San Juan
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Las Palmas
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Llocnou de Sant Jeroni
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Madrid
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Novelda
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Oliva
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Palma de Maiorca
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Poio
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Pontevedra
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Ribadedeva
 Chiesa di San Rocco – chiesa di San Miguel de Abona
 Chiesa di San Rocco – chiesa di San Millán de la Cogolla
 Chiesa di San Rocco – chiesa di San Roque de Riomiera
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Santa Cruz de Tenerife
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Santander
 Chiesa di San Rocco – chiesa di La Secuita
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Silla
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Siviglia
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Torrechiva
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Torrevieja
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Valencia
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Vall de Gallinera
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Valle de Carranza
 Chiesa di San Cristoforo e San Rocco – chiesa di Vega de Liébana
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Villargordo del Cabriel
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Vivel del Río Martín

 Stati Uniti d'America 
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Avondale (Pennsylvania)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Cleveland (Ohio)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Dunmore (Pennsylvania)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Flat Rock (Michigan)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Greenwich (Connecticut)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Indianapolis (Indiana)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Johnston (Rhode Island)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Johnstown (Pennsylvania), chiusa nel 2009;
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Martins Creek (Pennsylvania)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Mentz (Texas)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di New York City, quartiere Bronx (New York)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di New York City, quartiere Brooklyn (New York)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di New York City, quartiere Staten Island (New York)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Pittston (Pennsylvania)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Kahuku (Hawaii)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Oak Forest (Illinois)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Oxford (Massachusetts)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Saint Louis (Missouri)
 Chiesa di San Rocco – chiesa di Santa Barbara (California)

 Svizzera 
 Chiesa di San Rocco – Bedigliora
 Chiesa di San Rocco – Bellinzona
 Chiesa di San Rocco – Bissone
 Chiesa di San Rocco – Campo
 Chiesa di San Rocco – Losone
 Chiesa di San Rocco – Bogno, frazione di Lugano
 Chiesa di San Rocco – Lugano
 Chiesetta di San Rocco – Manno
 Chiesa di San Rocco – Mendrisio
 Chiesa di San Rocco – Mesocco
 Chiesa di San Rocco''' – Soazza

Pagine correlate 
 Basilica di San Rocco
 Cappella di San Rocco
 Cattedrale di San Rocco
 Chiesa dei Santi Rocco, Fabiano e Sebastiano
 Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano
 Chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco
 Eremo di San Rocco
 Oratorio di San Rocco
 Santuario di San Rocco